Boban Rajović (Kopenhagen, 25. decembar 1971) srpski je i crnogorski pevač pop-folk muzike. Rođen je u prestonici Danske, ali njegovi roditelji potiču iz Berana. Već duži niz godina živi u Beogradu. Poznat je po pesmama Piroman, Usne boje vina, Provokacija, Lijepa žena i Spartanac.

Diskografija 
 Piroman (2000)
 Puklo srce (2003)
 Provokacija (2006)
 Usne boje vina (2007)
 Kosači (2008)
 Najbolje do sada (2009)
 Mijenjam (2010)
 Vojnik zabluda (2013)
 Singlovi (2017)
 Dito (2018)

Videografija

Reference 

Рођени 1971.
Српски певачи
Црногорски певачи
Поп-фолк певачи